Le tournoi de tennis de Richmond est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 4, se dispute du 6 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Richmond
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en décembre 1982